Суперкубок Чилі з футболу 2022  — 10-й розіграш турніру. Матч відбувся 24 січня 2022 року між чемпіоном Чилі клубом Універсідад Католіка та володарем кубка Чилі клубом Коло-Коло.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway
 Матч на transfermarkt
 Матч на globalsportsarchive

2022
Чилі
Січень 2022
2022 в чилійському спорті